Rickli ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Rickli (* 1959), Schweizer Künstler, Professor an der Zürcher Hochschule der Künste
 Igor Rickli (* 1983), brasilianischer Schauspieler, mit Schweizer Wurzeln
 Johann Ulrich Rickli (1837–1921), Schweizer evangelischer Missionar, nach Brasilien ausgewandert
 Miriam Rickli (* 1987), Schweizer Fernsehmoderatorin
 Natalie Rickli (* 1976), Schweizer Politikerin (SVP)
 Ursula Rickli (* 1953?), Schweizer Pädagogin

Rickli ist auch der Name eines Schweizer Gebäcks; siehe Schlaatemer Rickli

Siehe auch:
 Rikli